Пшени́чне (до 1945 року — Учевли-Орка, ) — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.

Села Автономної Республіки Крим